Termin zvezdana prašina ima više značenja.

 Zvezdana prašina (film iz 2007)
 Zvezdana prašina, TV film iz 1976. 
 Zvezdana prašina (film iz 1974)
 Zvezdana prašina (film iz 1940)